HHC steht als Abkürzung für:

 Happy Hardcore, eine Stilrichtung der elektronischen Musik
 Headquarters and Headquarters Company, in der US-Armee eine Hauptquartiereinheit für Verbände ab Bataillonsebene
 Hill Hold Control, die Berganfahrhilfe bei Kraftfahrzeugen
 HHC Hardenberg, ein niederländischer Fußballverein
 Hexahydrocannabinol, ein psychoaktives Cannabinoid

Abkürzung